Jesenje se poate referi la:

Comuna Jesenje, Krapina-Zagorje, Croația
Jesenje, Litija, Slovenia